Organització Contrasubversiva Nacional, servei d'intel·ligència de l'època franquista a Espanya
 Orion Cinema Network, canal de televisió de pagament de Corea del Sud
 OCN també és la fórmula química del cianat, ió format d'un àtom d'oxigen (O), un de carboni (C) i un de nitrogen (N)